Sven Schipplock (Reutlingen, 8 de novembro de 1988) é um futebolista profissional alemão que atua como atacante. Atualmente, defende o , por empréstimo do .

Carreira 
Schipplock começou a carreira como profissional no SSV Reutlingen. Em 2015, ele assinou um contrato de três anos com o .

Ligações externas 
 Perfil no Soccerway

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do VfB Stuttgart
Futebolistas do TSG 1899 Hoffenheim
Futebolistas do Hamburger Sport-Verein
Futebolistas do SV Darmstadt 98